En ichtyologie, l'appellation Gobie doré peut désigner deux espèces de poissons du genre Gobius :
 Gobius xanthocephalus, aussi appelée Gobie à tête jaune ;
 Gobius auratus.

Galerie d'images

Voir aussi 
 Gobie jaune

Perciformes (nom vernaculaire)
Gobiinae